Seria strzelanek pierwszoosobowych:
 Star Wars: Battlefront – pierwsza część z 2004 roku
 Star Wars: Battlefront II – druga część, wydana rok później
 Star Wars: Battlefront – reboot pierwszej części serii wydany w 2015 roku